Tord Lundström, švedski hokejist, * 4. marec 1945, Kiruna, Švedska.

Lundström je večino kariere igral za klub Brynäs IF v švedski ligi, po eno sezono pa tudi za NHL klub Detroit Red Wings ter kluba London Lions in Mörrum GoIS. Osvojil je kar devet naslovov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1963/64, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1975/76 in 1976/77, v sezonah 1969/70 in 1972/73 je bil najboljši strelec švedske lige, v sezoni 1975/76 najboljši podajalec, v letih 1965, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975 in 1976 pa izbran na švedsko tekmo zvezd. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je obakrat z reprezentanco osvojil četrto mesto, in sedmih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po treh srebrnih in bronastih medalj, skupno je za reprezentanco nastopil na 200-tih tekmah.

V klubu Brynäs IF so upokojili njegov dres s številko 6. Leta 2011 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih, leta 2014 pa še v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 63/64
|
| 21
| 17
| 13
| 30
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 6
| 3
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
|
|
|
|
|
|
| 7
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 21
| 21
| 21
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 13
| 14
| 27
|
| 8
|
| 7
| 6
| 6
| 12
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 5
| 2
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 27
| 16
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 5
| 5
| 10
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 26
| 23
| 49
| -8
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 6
| 4
| 10
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 28
| 17
| 15
| 32
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 4
| 5
| 9
|
| 8
|
|
|
|

|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 26
| 15
| 41
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 73/74
|
| 11
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| London Lions
| Evropska liga
| 73/74
|
| 45
| 38
| 31
| 69
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 21
| 15
| 17
| 32
|
| 32
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 11
| 5
| 16
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 35
| 21
| 27
| 48
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 36
| 16
| 19
| 35
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 36
| 20
| 15
| 35
|
| 28
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 36
| 12
| 15
| 27
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mörrum GoIS
| Švedska 2. liga
| 79/80
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 520
| bgcolor="#7FFF00" | 312
| bgcolor="#7FFF00" | 272
| bgcolor="#7FFF00" | 584
| bgcolor="#7FFF00" | -8
| bgcolor="#7FFF00" | 265
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Švedski hokejski trenerji
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti London Lions
Hokejisti Mörrum GoIS
Trenerji Brynäs IF
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih